Моріц Реч (Moritz Retzsch; 1779 - 1857) — німецький живописець і гравер
 Оскар Рібас Реч — андорський політик
 Франк-Петер Реч — німецький біатлоніст

Населені пункти та їхні частини
 Реч — місто в Хощенському повіті Західнопоморського воєводства
 Реч — гміна в Хощенському повіті Західнопоморського воєводства
 Реч — село в гміні Роґово Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Реч — частина села Меженцин у гміні Волін Каменського повіту Західнопоморського воєводства

Реч (Румунія) — село в Румунії 
 Реч (комуна) — комуна в Румунії

Реч (Чорногорія) — село в Чорногорії

Примітки